Филипп Маркс (; родился 3 февраля 1982 года в Биденкопфе, ФРГ) — немецкий профессиональный теннисист.

Общая информация 
Филипп в теннисе с семи лет.

Спортивная карьера 
Филипп неплохо смотрелся уже в юниорском теннисе и хоть и не добился особых результатов, смог отметиться попаданием в Top50 одиночного рейтинга среди сверстников в старшем туре. Дебют немца во взрослом туре состоялся в 1999 году; долгое время Маркс пробовал играть и одиночные и парные соревнования с равным усердием, однако его сольные успехи ограничились финалами и несколькими титулами на турнирах категорий ITF Satellites и ITF Futures, а на более престижных призах категории ATP Challenger он так и не выиграл даже матча в основной сетке. Постепенно разница в одиночных и парных успехах стала таковой, что Филиппу пришлось сделать выбор — продолжить активно играть одиночные соревнования и вскоре закончить карьеру в протуре или в большей степени переключиться на парные соревнования и пытаться добиться максимальных успехов там, сыгрываясь с каким-то конкретным партнёром. Выбор был сделан не в пользу одиночных турниров.

В 2006 году Маркс впервые закончил год в Top300 парной классификации и впервые в карьере добрался до титульного матча на «челленджере» — сначала дважды жойдя до финалов на грунтовых турнирах, а позже, вместе с Фредериком Нильсеном победив на зальном призе в британском Шрусбери; через год к этому добавилось ещё два финала, а в 2008 году немец впервые закончил год в Top200 — преимущественно сотрудничая с австралийцем Рамизом Джунейдом он выиграл ещё четыретитула на подобном уровне и к концу календарного года взобрался на 109-ю строчку классификации.

В 2009 году Филипп впервые в своей карьере заканчивает сезон в Top100, а также дебютирует в основных сетках турниров Большого шлема — на Уимблдоне, где вместе с Джунейдом он сходу и одерживает свою первую победу на этом уровне. Осенью немец сосредотачивается на альянсе со словаком Игорем Зеленаем, с которым в течение следующего полугода пять раз добирается до различных соревнований в рамках протура, а также впервые играет в титульном матче приза основного тура — в Делрей-Бич. Следующиенесколько лет Маркс, периодически меняя партнёров, стабильно сохраняет своё место в числе сотни ведущих парных игроков мира, часто играет в финале «челленджеров» (много проигрывая) и изредка выдает сильные результаты на соревнованиях основного тура. Летом 2011 года, после не самого удачного грунтового сезона, Маркс проводит травяной отрезок календаря вместе с американцем Джеймсом Серретани и неожиданно пробивается в четвертьфинал Уимблдона, где переиграв одну сеянную пару Филипп и Джеймс уступили в равной борьбе одним из лидеров тогдашнего тура — альянсу Зимонич / Льодра. В дальнейшем межконтинентальная пара отыграла ещё несколько месяцев, но смогла выиграть лишь один «челленджер»; после расставания немец долго искал себе нового партнёра и только к августу следующего года определился с ним, став играть с румыном Флорином Мерджой. Европейцы быстро нашли взаимопонимание и до июня следующего года девять раз добирались до финалов соревнований категории ATP Challenger, взяв два титула. Попытки сыграть на соревнованиях основного тура приносили быстрые поражения — считанное число раз альянс добирался хотя бы до полуфиналов мелких турниров.

С летней грунтовой серии 2013 года Маркс вновь начал активную смену партнёров, в надежде найти победное сочетание, но без особого успеха: вместе с Дастином Брауном он добивается в этот период трёх финалов на «челленджерах», а вместе с Михалом Мертиняком во второй раз доходит до финала соревнования основного тура — в Загребе, где вновь уступает.

Рейтинг на конец года в парном разряде 
 2014 — 98
 2013 — 84
 2012 — 81
 2011 — 64
 2010 — 68
 2009 — 75
 2008 — 109
 2007 — 215
 2006 — 232
 2005 — 427
 2004 — 682
 2003 — 693
 2002 — 1 356
 1999 — 1 357

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (13)

Победы (5)

Поражения (8)

Финалы турниров ATP в парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (66)

Победы (28)

Поражения (38)

История выступлений на турнирах 

По состоянию на 27 октября 2014 года

Для того, чтобы предотвратить неразбериху и удваивание счета, информация в этой таблице корректируется только по окончании участия там данного игрока.

Примечания

Ссылки 
 
 

Теннисисты Германии